FNLA může být zkratkou za:
 Frente Nacional de Libertação de Angola – Národní fronta pro osvobození Angoly
 Frente Nacional de Libertação de Azawad – Národní fronta pro osvobození Azawadu

Zkratky